Meiji steht für:

 Meiji (1852–1912), postumer Name des 122. japanischen Tennō
 Meiji-Zeit, die Epoche der japanischen Geschichte von 1868 bis 1912
 Meiji-Universität, private Universität in Japan
 Meiji (Sansha), Dorf auf dem Atoll Meiji Jiao in der chinesischen Provinz Hainan
 Meiji Holdings, japanischer Lebensmittelhersteller
 Meiji Yasuda Seimei Hoken, japanisches Versicherungsunternehmen
Siehe auch:
 MEJI